Хиллар Рихардович Кярнер (27 июля 1935, Таллин, Эстония — 19 февраля 2017) — эстонский шахматист; международный мастер (1980). Мастер спорта СССР (с 1964 г.).

Биография 
Выступал за спортивное общество «Йыуд» (Jõud; объединяло сельских шахматистов Эстонской ССР).

Работал на Таллинском экскаваторном заводе, в проектном институте «EKE Projekt», в Доме шахмат им. П. П. Кереса.

Семикратный чемпион Эстонской ССР. В составе Эстонской ССР участник 9-ти первенств СССР между командами союзных республик (1962—1967, 1972—1985). Дважды выигрывал золотые медали данного соревнования в индивидуальном зачёте (1963 и 1983).

Участник 35-го чемпионата СССР (1967) — 106—111 места. Одерживал победы над Михаилом Талем и Анатолием Карповым.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Книга 
 «Kuus aastakümmet Caissa lummuses» («Шесть десятилетий под именем Каиссы»). — Tallinn: Argo, 2012. — (ISBN 9789949466580).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте esbl.ee
 Выступления Хиллара Кярнера в командных первенствах СССР
 Выступления Хиллара Кярнера в командных кубках СССР

Шахматисты СССР
Шахматисты Эстонии
Мастера спорта СССР